Ка́рлос Энри́ке Хосе́ Пеллегри́ни (; 11 октября 1846 — 17 июля 1906) — аргентинский адвокат и политик. Занимал должности вице-президента Аргентины в 1886—1890 годах и президента в 1890—1892 годах. За недолгое время правления способствовал выходу страны из глубокого кризиса, а также основал Банк аргентинской нации.

Примечания

Ссылки 
 Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
 Banco de la Nación Argentina 
 Fundación Carlos Pellegrini
 Biografía de Carlos Pellegrini por Felipe Pigna
 La Gaceta 

Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Юридического факультета Университета Буэнос-Айреса
Президенты Аргентины
Вице-президенты Аргентины
Адвокаты Аргентины